Publi Claudi Pulcre (cònsol 249 aC), cònsol 249 aC.
 Publi Claudi Pulcre (cònsol 184 aC), cònsol 184 aC.
 Publi Clodi Pulcre, tribú de la plebs.
 Publi Clodi Pulcre (pretor 31 aC), fill de l'anterior.